Osoby o tym nazwisku:
 Alberto Perez – amerykański tancerz i choreograf 
 Melina Perez – amerykańska modelka oraz wrestlerka
 Mike Perez – kubański bokser
 Rosie Perez – amerykańska aktorka
 Thomas Perez – amerykański polityk